Инохоса-де-Харке (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 36,47 км². Население — 151 человек (на 2010 год).

28 августа в муниципалитете проходят празднества в честь святого Августина.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля